A-2 Hrvatska košarkaška liga je drugi razred hrvatskog muškog klupskog košarkaškog natjecanja. Najuspješnije momčadi su doigravale za prvaka Hrvatske zajedno s A-1 ligašima.

Natjecateljski sustav 

U natjecateljskoj sezoni 1992./93. 25 momčadi svrstano je u tri zemljopisno podijeljene skupine: skupina "Jug" (9 momčadi), skupina "Centar/zapad" (8 momčadi) i skupina "Centar/istok" (8 momčadi). Poredak momčadi odredio se nakon igranja dvokružnog liga sustava. Po dvije prvoplasirane momčadi iz svake skupine plasirale su se u 1. krug doigravanja za prvaka Hrvatske zajedno s 9. i 10. momčadi A-1 Hrvatske košarkaške lige 1992./93.

Rezultati 

N - Utakmica 17. kruga KK Galeb - KK Ploče nije odigrana jer košarkaši KK Ploče nisu mogli doći na utakmicu zbog ratnih zbivanja.

Ljestvice učinka 

SKUPINA JUG

SKUPINA CENTAR-ZAPAD

SKUPINA CENTAR-ISTOK

 sudjelovanje u doigravanju za prvaka Hrvatske

Prvaci 

 Košarkaški klub Alkar (Sinj): Z.Pavić, M.Pavić, Blaić, Kos, Podrug, Zorica, Cambi, Šepček, Vrcan, Nikolić, Šunjić
 Košarkaški klub Tuškanac (Zagreb): Kalamiza, K.Novosel, Josipović, Antić, Jakšić, Mindoljević, Skelin, Idriz, Višnjić, Miliša, Miličević, Damir Mulaomerović, Prskalo, Zemljić
 Košarkaški klub MIV (Varaždin): Meštrović, Mršić, Marković, Mudri, Vrus, Šećerović, Ramušćak, Borčić, Vučković, Medenica, Smojver

Izvori 
 dnevni list "Vjesnik"
 dnevni list "Sportske novosti"
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1993/1994, Zagreb, 1994.
 A-2 Liga Centar-istok 1992./93.
 KK Maksimir, A-2 Liga Centar-istok 1992./93., wayback arhiva

Poveznice 
 A-1 liga 1992./93.
 B-1 liga 1992./93.
 Košarkaški Kup Hrvatske 1992./93.

1992/93
m-2-A-2
1992-93